Die 1. Amateurliga Hessen 1952/53 war die dritte Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur zweithöchsten deutschen Liga, der II. Division. Meister wurde der FC Hanau 93, der auch die folgende Aufstiegsrunde zur II. Division gewann und aufstieg. Absteigen mussten Germania Bieber, Hermannia Kassel und SG Hessen Hersfeld.

Borussia Fulda nahm an der deutschen Amateurmeisterschaft 1953 teil, scheiterte dort bereits in der Gruppenphase.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1952/53 bei asc-neuenheim.de

1953
Fußballsaison 1952/53
1953